Samaai ist der Familienname folgender Personen:

 Ruswahl Samaai (* 1991), südafrikanischer Weitspringer
 Uthman Samaai (* 1993), südafrikanischer Eishockeyspieler